Strada statale 6 – strada statale polacca
 Strada statale 6 Via Casilina – strada statale italiana
 Strada statale 6 – strada statale slovena